Bernau este numele următoarelor localități:

 din Germania
 orașul Bernau bei Berlin, din districtul Barnim, landul Brandenburg  
 comuna Bernau am Chiemsee, districtul Rosemheim, landul Bavaria
 comuna Bernau im Schwarzwald, districtul Waldshut, landul Baden-Württemberg
 o localitate din Waibstadt, districtul Rhein-Neckar
 numele unui fost district din RDG

 în Austria
 localitatea Bernau din comuna Hainfeld, Austria Inferioară
 localitatea Bernau din comuna Stallhofen Stiria

 în Elveția
 o localitate aparținând de comuna Leibstadt, Cantonul Aargau